Straws in the Wind – film del 1915 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 Straws in the Wind – film del 1924 diretto da Bertram Phillips